Wajs:
 Agnieszka Wajs
 Bronisława Wajs-Papusza
 Joanna Wajs
 Symcha Binem Wajs
 Karol Wajs
 Jadwiga Wajs